Ве́лдман () — голландская фамилия. Известные носители:

 Велдман, Вибо (род. 1946) — новозеландский гребец голландского происхождения.
 Велдман, Джон (род. 1968) — голландский футболист, защитник.